Tossing and turning (single van The Ivy League), single van The Ivy League
 Tossing and turning (album van The Ivy League), album van The Ivy League
 Tossing and turning (Windjammer), single van de Amerikaanse band Windjammer
 Tossin' and turnin', klassieker van Bobby Lewis